Для старшей серии GP2, смотрите GP2 в сезоне 2014.

Сезон 2014 GP3 — пятый сезон серии GP3, серии поддержки GP2. Серия продолжила использовать шины Пирелли.
Чемпионом стал участник программы Red Bull Junior Алекс Линн.

Команды и пилоты

Календарь

Результаты

Положения в чемпионате

Личный зачёт

Командный зачёт 

Сезоны GP3